Ernst Boldt ist der Name folgender Personen:

* Ernst Boldt (Anthroposoph) (1887–nach 1927), deutscher Philosoph und Anthroposoph 
 Ernst Boldt (Pädagoge) (1889–1962), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Ernst Boldt (Beamter), deutscher Regierungsdirektor